Crumb steht für:
 Crumb (Band)
 Crumb (1994), Dokumentarfilm über Robert Crumb
 eine sehr selten gebrauchte Bezeichnung für zwei Bit, die Hälfte eines Nibbles

Personen:
 Aline Kominsky-Crumb (1948–2022), amerikanische Comic-Herausgeberin und Autorin
 George Crumb (1929–2022), US-amerikanischer Komponist
 Robert Crumb (* 1943), US-amerikanischer Illustrator und Comic-Künstler

Siehe auch:
 Crump